Оденбах () — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц, речной индекс 25468. Площадь бассейна реки составляет 85 956 км². Общая длина реки 22,7 км. Высота истока 337 м. Высота устья 154 м.

География 
Оденбах начинается примерно в 8 км к северу от Кайзерслаутерн у возвышенности Палатин вблизи Магдалененхоф. Течёт в основном в северо-западном направлении через коммуны Шнеккенхаузен, Шаллоденбах, Нидеркирхен, Хеферсвайлер, Райпольтскирхен, Гинсвайлер и Аденбах. В Оденбахе впадает в Глан.

Притоки 
Самым крупным притоком Оденбаха является Нусбах, имеющая 21%-ную долю в водосборной площади Оденбаха. Другие притоки имеют площадь водосбора менее 10 км².

Примечания 

Бассейн Наэ
Реки Рейнланд-Пфальца